Аменемопе (*XIV ст. до н. е. ) — давньоєгипетський політичний діяч XVIII династії, верховний жрець Амона у Фівах за володарювання фараонів Аменхотеп IV.

Життєпис 
Походив зі знатного роду. Висловлюється гіпотеза, що міг бути сином чаті (візиря) часів фараона Аменхотепа III. Десь наприкінці 1370 — на початку 1360-х років до н. е. стає верховних жерцем Амона після Мая.

Напевне намагався очолити спротив релігійній реформі фараона Аменхотепа IV. Проте невдало: більшість маєтностей та скарбів храмів Амона було конфісковано й передано храмах Атона. Можливо в цій боротьбі Амененопе загинув чи опинився в ізоляції.

Згадки про нього було знищено, залишилися окремі відомості. Є думка дослідників, що він обіймав посаду нетривало. Після нього протягом правління фараонів Аменхотепа IV і Сменхкара верховні жерці Амона не обиралися. Лише з початком відновлення фіванського жрецтва за фараона Тутанхамона відбуваються вибори верховного жерця, яким став Пареннефер-Уеннефер.

Джерела 
 M. L. Bierbier: Hoherpriester des Amun. In: Wolfgang Helck, Eberhard Otto, Wolfhart Westendorf: Lexikon der Ägyptologie. (LÄ) Bd. II: Erntefest — Hordjedef. Harrassowitz, Wiesbaden 1977, , Spalte 1241—1249.
 Byron E Shafer, Religion in Ancient Egypt. Subtitle Gods, Myths, and Personal Practice. London, 1991

Верховні жерці Амона